Сунта́рский улу́с (райо́н) () — административно-территориальная единица (улус или район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр — село Сунтар.

География 
Площадь — 57,8 тыс. км²

Улус расположен в среднем течении реки Вилюй. Граничит на севере и северо-востоке с Нюрбинским улусом, на востоке — с Верхневилюйским на юго-востоке — с Олёкминским, на юго-западе — с Ленским, на западе — с Мирнинским.

Рельеф плоскогорный. На севере улуса — Вилюйское плато, на юге — Приленское плато.

 Природные условия
Основной и широко распространённой лесообразующей породой являются лиственничные, еловые и сосновые леса. Местами встречаются березовые рощи. Луга по берегам озёр и реки Вилюй составляют основу кормовой базы животноводства.

Животный мир улуса богат и разнообразен. Главными промысловыми животными являются: соболь, белка, горностай, ондатра, заяц, лиса, колонок.

Средняя температура января −33…−35 °С, июля +17…+19 °С. Осадков выпадает 250—300 мм в год. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине октября. Полностью сходит в середине мая. Безморозный период длится 80 дней — с 5 июня до 25 августа.

 Экология
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на территории улуса в 2014—2013 гг. не установлены.

В 2014 г. случаев аварийного сброса загрязняющих веществ в природную среду не зарегистрировано (2013 — 0, 2012 — 0, 2011- 2, 2010 — 0, 2009 — 1).

По данным Республиканского реестра объектов размещения отходов (ОРО) на территории улуса существуют 26 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет 1 687 669 га или 29,2 % территории улуса: 1 государственный природный заказник «Ергеджей» (196069 га), 3 ресурсных резервата республиканского значения «Очума» (855935 га), «Кемпендяй» (577042 га), «Бордон» (53517 га), 2 уникальных озера «Муосаны» (696 га), «Могсоголлох» (Кемпендяй), 200 га), ресурсный резерват местного значения «Ыгыатта» (3100 га), резервная территория под памятник природы «Динозавр» (10 га), детский экологический парк «БулууЧээнэ» (1100 га).

История 
Якуты заселили территорию Сунтарского улуса в 9 веке. Они принадлежали к Нерюктяйскому роду, который с начала 9 века переселился с Байкала. Начиная с 17 века этот наслег распался на три наслега: 1-й Нерюктяйский наслег (с. Тойбохой, с. Усун-Кел, с. Мар-Кел, с. Аллана), 2-й Нерюктяйский наслег (с. Нерюктяй, с. Тюбяй, с. Ыгыатта, с. Мэлэкэ, с. Шея, с. Кутана, с. Тюбей-Жархан, с. Кюкей) и 3-й Нерюктяйский населег (с. Бордон, с Хадан). Центр Сунтарского улуса был образован примерно в те же времена в районе озера Сунтар. Первым прибывшим в Сунтар русским землепроходцем был Ерофей Хабаров приблизительно в 1632—1636 г. Воин Шахов на разработку Кемпендяйской соли прибыл в Сунтар в 1640 г., первая администрация российской империи была создана в том же году им же, и им же были построены первые укрепленные зимовья на территории Сунтарского улуса. С первых лет колонизации Якутии богатая плодородная сунтарская долина притягивала к себе служилых людей. Особую ценность представляли меха и кемпендяйская соль. В 1736 году для изучения соляных источников приезжал Степан Петрович Крашенинников.

Первая церковь (во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы) была построена в 1764 году в селе Сунтар протоиереем Василием Поповым.

В 1854 году в улусе работала экспедиция Ричарда Маака, собравшая богатейший материал о культуре и традициях вилюйских якутов, а также о растительном и животном мире, географических и метеорологических условиях.

Принято считать, что исторически улус образован в 1801 году. В состав улуса входили 8 наслегов. Наслеги Жархан, Бордон, Нахара, Тойбохой носят имена реально существовавших людей, а названия таких наслегов, как Хоро, Хангалас, Мэйик своими этимологическими корнями уходят в далёкие евроазиатские раздолья.

Известный исследователь жизни якутов Вацлав Серошевский отмечал, что за благоприятность климата, за плодородные обширные луга, за густонаселённость, за близость к Великой Лене центром Вилюйского округа надо считать Сунтарский улус. К концу XIX века по плотности населения улус занимал первое место в Вилюйском округе.

Ещё до прихода Русских землепроходцев на территории Сунтарского улуса была хорошо развита торговля. Первый торговый тракт (Айан суола) располагался в местах сейчас известных как земли: начиная с Нюрба-Ыгатта-Нерюктяи—Мар-Кел—Усун-Кел—Тойбохой-Тенке-Ленск и дальше на Бодайбо. Второй торговый тракт располагался в местах известных сейчас как: с. Сунтар-Кемпендяи-Олекма и дальше в Китай. Именно по этому тракту бежал лидер Сунтарского повстанчества Князь Петр Трофимович Павлов, но вместе со своей семьей был застигнут красными отрядами в районе между Кемпендяем и Олекмой, и в не равном бою погиб. Хорошо известны зажиточность и богатства Сунтарских князей. Но имена и биографии Сунтарских князей до русского времени утеряны. С прибытием Русской администрации торговля только усилилась, начались грузоперевозки по реке, многократно увеличившие объёмы торговли.

Самым знаменитым купцом и главой Сунтарского улуса считается Георгий Петрович Терешкин. Он три срока избирался головой Сунтарского улуса. За время его правления укрепились хозяйственные связи с Олекминским округом, Сунтарский улус был подключен к телеграфной сети Восточной Сибири. Открытием почтовых контор в улусе голова способствовал развитию почтовой связи в Западной Якутии. В 1900 гг. П.Терешкин вместе с учителем Д. Д. Сивцевым в качестве представителей от якутского народа приняли участие во Всемирной выставке в Париже. Они с достоинством показали представителям многих народов мира уникальные экспонаты, рассказывающие о быте и хозяйстве якутов. Эти экспонаты, пожертвованные ими, ныне хранятся в крупнейших западно-европейских музеях.

10 мая 1910 г. губернатор Крафт объявил благодарность Г. П. Терешкину за пожертвование «в распоряжение улусного общества 1000 руб. и 50 стогов сена стоимостью … до 5000 руб.», а также усадебной земли в размере пяти десятин с постройками на ней «для постройки училища на местности Шея». Терешкин также на свои средства построил Шеинскую школу, здания Ботомойской Казанской и Шеинской Георгиевской церквей. Пожертвовал значительную сумму денег и имущества в Сунтарскую школу, Вилюйскую гражданскую больницу, Якутскую женскую гимназию, Спасский мужской монастырь, Хатын-Аринскую богадельню и др.

Дата образования улуса — 9 января 1930 года. В 1965 году часть территории района была передана в новообразованный Мирнинский район.

Население 

 Национальный состав
Основная часть населения — якуты (92,5 %). Здесь также живут: русские (5,0 %), эвены (0,2 %), эвенки (0,2 %), и другие национальности (2,1 %).

Муниципально-территориальное устройство 
Сунтарский улус (район), в рамках организации местного самоуправления, включает 26 муниципальных образований со статусом сельских поселений (наслегов):

Населённые пункты 
В Сунтарском улусе 39 населённых пунктов.

Культура 
Сунтарская земля известна вековыми культурными традициями, успехами в земледелии и животноводстве, кустарном производстве и ремесленничестве. Здесь жили и работали многие выдающиеся люди, которые внесли заметный вклад в социально-экономическое и духовное развитие Якутии.

В улусе функционирует более 40 различных музеев, среди них:
 Эльгяйский музей природы имени Б. Н. Андреева, ныне Эльгяйский региональный музейно-экологический центр имени Б. Н. Андреева
 Тойбохойский краеведческий музей имени Г. Е. Бессонова.
 Музей народного творчества.
 Сунтарский музейный комплекс имени С. А. Зверева — Кыыл Уола (образован Постановлением Правительства № 381 от 17 июля 2000 года в целях увековечивания памяти Сергея Афанасьевича Зверева).
 Виртуальный исторический музей «Крестях — родина первых якутских алмазов»

Экономика 
Главной отраслью является сельское хозяйство.

В последние годы наблюдается тенденция роста производительных сил, постепенного развития местной промышленности. Положение в народном хозяйстве стабилизируется, и это становится основой дальнейшего развития экономики и социально-культурной сферы. Улус занимает первое место по экономическому развитию среди сельскохозяйственных улусов Якутии.

Улус богат природным газом, нефтью, каменным и бурым углём, цеолитом, медью и поваренной солью.

Услуги телефонной связи предоставляет компания «Сахателеком».
Также в районном центре с. Сунтар услуги сотовой связи предоставляют компании МТС и Мегафон.

 Транспорт
По территории улуса проходит автодорога федерального значения «Вилюй» («Якутск—Вилюйск—Нюрба—Мирный»).

Пристани на реке Вилюй — Сунтар, Шея, Эльгяй, Крестях.

В Сунтаре имеется аэропорт. Осуществляются регулярные рейсы по маршруту Якутск-Сунтар-Якутск на воздушных судах Ан-24 и Ан-140.

Палеонтология 
На речке Тээтэ вблизи села Хоро Сунтарского улуса нашли местонахождение динозавров начала мелового периода (145—125 млн лет назад). Нашли останки двуногих хищников аллозавров, целурозавров и дромеозавров, четвероногих травоядных стегозавров и камаразавров, рептилию хампозавра, терапсид из подотряда цинодонтов Xenocretosuchus. Также нашли вид Cryoharamia tarda, сходный с грызунами и, судя по всему, имевший летательную перепонку, что помогало ему планировать с дерева на дерево.

Люди, связанные с улусом 
 Попов, Леонид Андреевич (1919, Арылахский наслег — 1990) — якутский писатель.
 Бессонов, Георгий Евдокимович (1915—2005) — учитель средней школы (село Тойбохой), Герой Социалистического Труда.
 Кривошапкина Мария Афанасьевна (1981) Мастер спорта международного класса по боксу, Заслуженный мастер спорта России, двукратная Чемпионка Мира, Чемпионат России (2012 г. 1 место), Чемпионка Кубка Европы по боксу, Чемпионка Мира среди профессионалов по кикбоксингу.
 Семёнов Григорий Трофимович (1903—1970) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 

 Сунтарский улус на сайте Центра СЭПМ
 Сунтарский улус на сайте Энциклопедии «Лучшие Люди России»